HMS Terrible je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Terrible (1694) 
 HMS Terrible (1730) 
 HMS Terrible (1747) 
 HMS Terrible (1762) 
 HMS Terrible (1785) 
 HMS Terrible (1845) 
 HMS Terrible (1895) 
 HMS Terrible (R93)  

Terrible